

Arte
La lettera d'amore, dipinto del 1669 realizzato dal pittore olandese Jan Vermeer.

Cinema
La lettera d'amore, film del 1999 diretto da Peter Chan.

Letteratura
La lettera d'amore, romanzo del 1995 della scrittrice Cathleen Schine.
La lettera d'amore, romanzo del 2018 della scrittrice Lucinda Riley.